Hasta siempre puede ser:
Frase utilizada para despedirse de alguien a quien no se espera ver en un intervalo prolongado de tiempo.
 Una fórmula de despedida.
 Hasta siempre, un álbum de Bandana.
 Hasta siempre, un DVD de Bandana.
 “Hasta siempre, comandante”, canción dedicada al Che Guevara.